An-dro, een volksdans uit Bretagne
Andro Knel, Nederlanders voetballer
Andro (India), een plaats in Imphal-Oost in India